Galliani ist der Familienname folgender Personen:

 Adriano Galliani (* 1944), italienischer Unternehmer und Fußball-Funktionär
 Omar Galliani (* 1954), italienischer Künstler